Swanwick ist der Name folgender Personen:

 Helena Swanwick (1864–1939), britische Feministin und Pazifistin
 John Swanwick (1740–1798), US-amerikanischer Politiker
 Michael Swanwick (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller
 Peter Swanwick (1922–1968), britischer Schauspieler

Swanwick bezeichnet zwei Orte in England:
 Swanwick (Derbyshire)
 Swanwick (Hampshire)